San Sebastiano, een van de zeven pelgrimskerken van Rome
 San Sebastiano al Vesuvio, een Italiaanse gemeente, onderdeel van de metropolitane stad Napels, regio Campanië
 San Sebastiano Curone, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria, regio Piëmont
 San Sebastiano in Camollia, een rooms-katholieke kerk in barokstijl aan de via Garribaldi in de Italiaanse
 San Sebastiano da Po, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, egio Piëmont